El nombre Paweł Wojciechowski puede referirse a las siguientes personas:
Paweł Wojciechowski, atleta polaco;
Paweł Wojciechowski, futbolista polaco.